Aleksander Gąssowski – polski aktor
 Aleksander Józef Gąssowski – podkomorzy bielski, chorąży bielski, stolnik bielski, podstarości i sędzia grodzki brański, pisarz grodzki brański
 Anzelm Kazimierz Gąssowski – podczaszy bielski, pisarz grodzki brański, burgrabia bielski. 
 Stanisław Gąssowski – major kawalerii Wojska Polskiego. 
 Jerzy Gąssowski – polski archeolog
 Maurycy Gąssowski – pułkownik kawalerii Wojska Polskiego
 Paweł Gąssowski (Gąsowski) – polski żołnierz, działacz niepodległościowy
 Tomasz Gąssowski – muzyk, kompozytor, producent muzyczny i filmowy
 Wacław Gąssowski – polski lekkoatleta,
 Wojciech Gąssowski – polski piosenkarz, gitarzysta i kompozytor
 Wojciech Gąssowski – polski lektor, spiker oraz dziennikarz i komentator dokumentu filmowego.